Световой диза́йн, светодиза́йн ( — проектирование, разработка, конструирование, расчёт освещения) — это направление дизайна, базирующееся на трёх основных аспектах освещения.
 Эстетическое восприятие — важное значение при проектировании и реализации освещения мест с длительным пребыванием людей: зон отдыха, парков, скверов, магазинов, общественных зон и архитектурных форм.
 Эргономический аспект — функциональность освещения, способность света влиять на работоспособность, комфорт и зрительное восприятие.
 Энергоэффективность — необходимо понимать, нет ли переосвещённых поверхностей, без весомой на то причины; нет ли освещения пустых мест, без определенной смысловой нагрузки; не превышают ли значения освещенности необходимые по нормативным документам или для выполнения эстетических и функциональных задач.

Каждый из перечисленных аспектов должен быть учтён в работе светодизайнера. В эстетическом смысле светодизайнер должен повысить привлекательность освещаемого пространства, понять, как объект будет взаимодействовать с окружающим фоном (сливаться или выделяться из него), какие эмоции при этом будет вызывать свет. Необходимо помнить и то, что объект будет виден не только ночью, но и днём; учитывать дневной свет и требования безопасности в ночное время (чрезмерная блескость в поле зрения наблюдателя, цветовое и световое загрязнение и т. д.)

Световой дизайн, как и архитектура, не является по отдельности ни искусством, ни наукой, а скорее производной от них отраслью. Профессиональному светодизайнеру необходима не только креативная идея (с точки зрения искусства), но и понимание физических свойств света и принципов работы светильников и источников света (с научной точки зрения).

Световой дизайн является основой для проведения ставших уже традиционными городскими праздниками (См. Голубая Ночь/Нюрнберг). 21-23 октября 2011 года в Москве состоялся Первый международный фестиваль света, на котором было продемонстрировано более 350 мультимедийных показов и световых инсталляций на главных архитектурных объектах города.

Наиболее известные традиционные праздники на базе светотехники и светового дизайна

См. также 
 Архитектурное освещение
 Ландшафтный дизайн
 Световое загрязнение
 Подсветка зданий в знак солидарности с Украиной

Примечания

Ссылки 

 Светодизайнеры мира (ru)

Свет
Освещение
Дизайн
Лазерное шоу
Светотехника